Italoschweizer steht für:
 Die autochthone italienischsprachige Bevölkerung im Tessin und Graubünden – siehe Italienische Schweiz
 Einwanderer in die Schweiz aus Italien – Italiener in der Schweiz